Oriente (historische provincie), een voormalige provincie van Cuba
 Oriente (comarca), een comarca van de Spaanse provincie en autonome regio Asturië
 Oriente (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Oriente (metrostation), een metrostation in Lissabon
 Gare do Oriente (treinstation), een treinstation in Lissabon